For Wikipedias brugere, se Wikipedia:Wikipedianere.
Bruger kan referere til:

 Bruger (datalogi), en person eller program som bruger et it-system
 Bruger, kortform af brugerkonto
 Forbruger, en køber af kommercielle varer og services
 Slutbruger, den endelige bruger af et produkt
 Systembruger, en person som bruger et system